Максако́вский — русская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Максаковский, Владимир Павлович (1924—2015) — советский и российский географ, страновед.
 Максаковский, Николай Владимирович (род. 1956) — советский и российский географ.